King Salmon peut faire référence à :

Toponymes 
 King Salmon, ville d'Alaska, siège du comté de Lake and Peninsula, située dans le comté limitrophe de Bristol Bay ;
 King Salmon, rivière d'Alaska, dans la région de recensement de Dillingham   ;
 King Salmon, rivière d'Alaska dans le borough de Lake and Peninsula, affluent de la rivière Egegik ;
King Salmon, rivière d'Alaska dans le borough de Lake and Peninsula, affluent de la rivière Ugashik.

Autres 
 un jeu vidéo.